Torneo Godó 2002 – tenisowy turniej ATP rangi ATP International Series Gold z cyklu Barcelona Open rozgrywany w dniach 22 kwietnia – 28 kwietnia 2002 w Barcelonie na kortach ziemnych. Pula nagród wynosiła 955 000 dolarów.

Gra pojedyncza

Finał 

Źródła.

Gra podwójna

Finał 

Źródła.

Przypisy 

2002 w tenisie ziemnym
2002
Hasła utworzone w ramach Tygodni Tematycznych 2019
2002 w Hiszpanii